Le terme cayes peut désigner :
 les cayes, petites îles basses dans les Caraïbes ;
 Les Cayes, une ville au sud d'Haïti ;
 Arrondissement des Cayes, arrondissement autour de la précédente ville.